Verontwaardiging (emotie), boosheid wegens veelal onrechtmatigheid of teleurstelling
Verontwaardiging (roman), roman uit 2008 van de Amerikaanse schrijver Philip Roth.